Charles Babbage, mathématicien britannique du 
 Babbage cratère lunaire qui a reçu son nom.